Niemcy:
 Eschweiler – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w regionie miejskim Akwizgran
 Eschweiler – dzielnica Bad Münstereifel

Luksemburg:
 Eschweiler – miejscowość w kantonie Grevenmacher
 Eschweiler – miejscowość w kantonie Wiltz

Osoby:
 Karl Eschweiler – niemiecki teolog

Inne:
 Eschweiler – zamek
 Eschweiler Hauptbahnhof